Odysseus – variante del nome proprio di persona Ulisse
Odysseus – cratere di Teti
Odysseus – genere di vermi della famiglia Terebellidae
Il ritorno di Ulisse (Odysseus) – serie televisiva creata da Frédéric Azémar per il canale televisivo franco-tedesco Arte
1143 Odysseus – asteroide troiano
Odysseus: Trojan Warrior – videogioco del 1988